Angus (Schotland), een raadsgebied, lieutenancy area en historisch graafschap van Schotland
Angus (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Angus (band), een Nederlandse speedmetalband
Angus (voornaam), een jongensnaam
Angus (1995), een film van Patrick Read Johnson met Charlie Talbert

Zie ook
Aberdeen Angus, een runderras
Angus & Julia Stone, een Australisch singer-songwritersduo